A történelmi Magyarország területén:
 Szentlélek-templom, Bajánsenye
 Szentlélek-templom, Csurgó
 Szentlélek-templom, Győr
 Szentlélek-templom, Herminamező (Budapest)
 Szentléleki pálos kolostorrom, Miskolc
 Szentlélek-templom, Paks
 Szentlélek-templom, Pilisszentlélek (Esztergom)
 Szentlélek-templom, Remetekertváros (Budapest)
 Szentlélek-templom, Sajópálfala
 Szentlélek-templom, Székelyszentlélek
 Szentlélek-templom, Szolnok
 Szentlélek-kápolna, Vasvecsés
 Szentlélek-templom, Veresegyház
 Szentlélek-templom, Zsigra

A világ többi részén:
Szentlélek-templom, Bécs, Ausztria
Szentlélek-templom, Bern, Svájc
Szentlélek-székesegyház, Hradec Králové, Csehország
Szentlélek-templom, Hrasztovica, Horvátország
Szentlélek-székesegyház, Nuevo Laredo, Mexikó
Szentlélek-templom, Prága, Csehország
Szentlélek-templom, Tallinn, Észtország
Szentlélek-templom, Zengg, Horvátország